Conchiglia – struttura protettiva dei molluschi
 Conchiglia – figura araldica
 Conchiglia di Santiago – simbolo di pellegrinaggio a Santiago di Compostela
 Conchiglia – indumento protettivo maschile, parte del sospensorio

Persone
 Cristina Conchiglia – sindacalista e politica italiana

Altri progetti